2022 Tehnix FIM Speedway Grand Prix of Croatia – pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2022. Zawody odbyły się w dniu 30 kwietnia 2022 na stadionie Milenium w Goričan.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Mateja Žagara. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Nick Škorja i Dennis Fazekas.

Po dwóch latach przerwy organizatorzy Grand Prix postanowili powrócić do organizacji indywidualnych kwalifikacji przed zawodami.  Każdy z zawodników walczy o najlepszy czas okrążenia, a stawką jest możliwość wyboru numeru startowego -  w kolejności od najszybszego do najwolniejszego zawodnika, w trakcie jednego okrążenia. 

Kwalifikacje do turnieju odbyły się 30 kwietnia. Najlepszy czas okrążenia (14.339 s) uzyskał Bartosz Zmarzlik.

Pozycje startowe

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Chorwacja
2022
2022 w Chorwacji